Der Kaufmann von Venedig steht für:

 Der Kaufmann von Venedig (The Merchant of Venice), Komödie von William Shakespeare (1596/1598)
 Der Kaufmann von Venedig (1923), deutscher Stummfilm von Peter Paul Felner
 Der Kaufmann von Venedig (2004) (The Merchant of Venice), britischer Film von Michael Radford

Siehe auch:
 The Merchant of Venice (Oper), Oper von André Tchaikowsky (1982)